Иван Петрович Корнев (9 ноября 1928 — 14 декабря 1969) — передовик советского сельского хозяйства, управляющий отделением конезавода № 23 Починковского района Горьковской области, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился в 1928 году в селе Шишадеево Починковского района Горьковской области в крестьянской русской семье.

Завершил обучение в школе и Починковском СПТУ. В 1944 году стал трудиться трактористом в отделении "Осинки" Починковского конного завода №23. С 1948 по 1951 годы проходил службу в Красной Армии. Демобилизовавшись, вернулся в родное отделение и на протяжении тринадцати лет возглавлял тракторную бригаду. Постоянно участвовал в выставках достижения народного хозяйства, отмечался грамотами на районном и областном уровнях. С 1965 года работал управляющим отделением "Осинки".  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 года за достижение высоких показателей в производстве сельскохозяйственной продукции Ивану Петровичу Корневу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Неоднократно являлся депутатом Починковского районного Совета, являлся членом бюро райкома партии.  

Погиб в автомобильной катастрофе 14 декабря 1969 года. Похоронен на кладбище в районном центре Починки.

Награды 
За трудовые успехи удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (23.06.1966)
 орден Ленина (23.06.1966)
 Орден Знак Почёта 2 степени (12.03.1958)
 другие медали.

Примечания

Литература  
 Герои труда - нижегородцы. - Нижний Новгород, 2001.

Ссылки 
 

Механизаторы
Депутаты районных советов РСФСР